Giuseppe Luosi – politico e giurista italiano
 Renato Luosi – calciatore italiano